ima više značenja.

 Hidrokodon, lek
 Dico (Azerbejdžan), naselje